Семён Герштейн:
 Герштейн, Семён Исаевич (1903—1960) — советский художник, график, брат Ю. И. Герштейна.
 Герштейн, Семён Соломонович (1929—2023) — советский и российский физик.